Luis de Borbón-Dos Sicilias (en italiano, Luigi di Borbone-Due Sicilie; Nápoles, 1 de agosto de 1838 - París, 8 de junio de 1886) fue el hijo mayor del rey Fernando II de las Dos Sicilias con su segunda esposa, la archiduquesa María Teresa de Austria.

Sus abuelos maternos eran el archiduque Carlos de Austria-Teschen y la princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg, duquesa de Teschen. El archiduque de Austria-Teschen era un hijo del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico y de la infanta María Luisa de España. La duquesa de Teschen era una bisnieta de la princesa real y de Orange, Ana de Hannover, ella misma una hija del rey Jorge II de Gran Bretaña y de Carolina de Brandeburgo-Ansbach.

Heredero al trono 
Luis era, por parte de padre, medio hermano menor del rey Francisco II de las Dos Sicilias, y por tanto el segundo en la línea de sucesión al trono de las Dos Sicilias desde el momento de su nacimiento.

Su padre murió el 22 de mayo de 1859. Francisco se convirtió en rey pero no tenía hijos con su esposa, María Sofía de Baviera. Luis se convirtió en presunto heredero. No obstante, las Dos Sicilias fueron conquistadas por las Expedición de los Mil a las órdenes de Giuseppe Garibaldi en 1861. Garibaldi servía al Reino de Cerdeña, que estaba en el proceso de unificación de Italia.

Luis siguió siendo el heredero de Francisco como jefe de la depuesta casa real. Retuvo esta posición por el resto de su vida, pero precedió en la muerte a Francisco, que así fue finalmente sucedido por su hermano menor, el príncipe Alfonso, conde de Caserta.

Matrimonio y descendencia 
El 5 de junio de 1861, Luis contrajo matrimonio con la duquesa Matilde Ludovica de Baviera, la cuarta hija del duque Maximiliano de Baviera y de la princesa Ludovica de Baviera. Dos de las hermanas de Matilde eran Isabel de Baviera, casada con el emperador de Austria, y María Sofía de Baviera, esposa del medio hermano mayor de Luis, Francisco II de las Dos Sicilias. El matrimonio fue infeliz casi desde el principio, y mientras que Luis se refugió en el alcohol, Matilde pasó la mayor parte de su vida viajando de lugar en lugar, a menudo acompañada por sus hermanas.

Luis y Matilde tuvieron una única hija:

 María Teresa (Zúrich, 15 de enero de 1867-Cannes, 1 de mayo de 1909).

Luis tuvo un hijo ilegítimo, Carlos de Duzzio (1869-1931).

La princesa María Teresa contrajo matrimonio con el príncipe Guillermo de Hohenzollern-Sigmaringen el 27 de junio de 1889, y posteriormente se convirtió en princesa de Hohenzollern cuando su suegro murió en 1905. Tuvo dos hijos y una hija.

Muerte 
Oficialmente, Luis murió de una enfermedad del corazón en París el 8 de junio de 1886.

Pero algunas fuentes proclaman que Luis en realidad habría fallecido en 1878: con su mente ofuscada por el alcohol y torturada por el conocimiento de que su vida estaba arruinada, se lanzó al lago de Zug, en las cercanías de Zúrich. Estos informes recuerdan que hubiera sido un escándalo si se hubiera revelado que el cuñado del emperador Francisco José I de Austria había cometido suicidio.

Títulos, estilos y honores

Títulos y estilos 
 1 de agosto de 1838 - 8 de junio de 1886: Su Alteza Real el conde de Trani.

Honores 
Caballero de la Orden de San Jenaro (Reino de las Dos Sicilias) (1843)
Caballero Gran Cruz de Justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Reino de las Dos Sicilias) (1843)
Caballero de la Orden de San Huberto (Reino de Baviera)

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
"The Book of Kings: A Royal Genealogy" by C. Arnold McNaughton.

Enlaces externos 

His profile in Peerage.com

Casa de Borbón-Dos Sicilias
Herederos al trono
Príncipes de las Dos Sicilias
Caballeros de la Orden de San Huberto
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Caballeros grandes cruces de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Católicos de Italia
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en París